

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Niemienice – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw 
 Niemienice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie

Zobacz też 
 Niemienice-Kolonia